Die verbotene Frau ist der Titel von:
 Die verbotene Frau: Meine Jahre mit Scheich Khalid von Dubai, autobiografischer Roman von Verena Wermuth
 Die verbotene Frau (1997) (Original: ), französischer Film von Philippe Harel 
 Die verbotene Frau (2013), österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Hansjörg Thurn, basierend auf dem Roman